OBE se poate referi la:

Order of the British Empire (Ordinul Imperiului Britanic)
Out-of-body experience (Experiență extracorporală sau Experiență în afara corpului)